Der letzte Tanz ist der Titel folgender Werke:

 Der letzte Tanz (2005), deutscher Fernsehfilm von Jan Ruzicka aus dem Jahr 2005
 Der letzte Tanz (2014), österreichischer Spielfilm von Houchang Allahyari aus dem Jahr 2014
 Der letzte Tanz (Mixtape), Mixtape des deutschen Rappers Samy Deluxe aus dem Jahr 2009
 Rex Gildo – Der letzte Tanz, Film von Rosa von Praunheim aus dem Jahr 2022

Siehe auch:
 Erste Liebe / letzter Tanz, Musikalbum von Felix Meyer